Adrian Lis (ur. 28 maja 1992 w Poznaniu) – polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w polskim klubie Warta Poznań.

Statystyki klubowe 
Statystyki aktualne na dzień 16 grudnia 2021.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Poznaniu
Polscy piłkarze
Piłkarze Warty Poznań
Piłkarze Polonii Warszawa